Saint-Sébastien puede referirse a: 

 Saint-Sébastien, municipio quebequés de Montérégie Este.
 Saint-Sébastien, municipio quebequés de Estrie.
 Saint-Sébastien, comuna francesa situada en Creuse.
 Saint-Sébastien, comuna francesa situada en Isère.